George Bihary är en kompositör Hans musik har figurerat på olika mindre filmprojekt.
Hans musik kan bland annat höras i skräckfilmen Så Länge Jag Andas.

Svenska kompositörer under 2000-talet
Män
Levande personer